Tenten – personaggio del manga e anime Naruto
Ten Ten – nella mitologia Mapuche rappresenta una divinità a forma di serpente che domina il fuoco